Ana Maria Brânză (ur. 26 listopada 1984 w Bukareszcie) – rumuńska szpadzistka, wicemistrzyni olimpijska, dwukrotna mistrzyni świata, mistrzyni Europy.

Największym jej sukcesem jest srebrny medal igrzysk olimpijskich w Pekinie w indywidualnym turnieju szpadzistek. Jest dwukrotną złotą medalistką mistrzostw świata z 2010 i 2011 roku oraz trzykrotną mistrzynią Europy w rywalizacji drużynowej.

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIE
 

Rumuńscy medaliści olimpijscy
Rumuńscy szermierze
Medaliści Letnich Igrzysk Olimpijskich 2008
Urodzeni w 1984
Medaliści Letnich Igrzysk Olimpijskich 2016
Uczestnicy Letnich Igrzysk Olimpijskich 2004
Uczestnicy Letnich Igrzysk Olimpijskich 2012
Ludzie urodzeni w Bukareszcie